Идио́т (от  — «отдельный человек, частное лицо; несведущий человек»):

 Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
 Идиот — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости (олигофрении).

В культуре 
 «Идиот» — литературно-публицистический журнал, издаваемый в Витебске.
 «Идиот» — роман Ф. М. Достоевского.
 «» — экранизации романа Ф. М. Достоевского.

См. также 
 Полезный идиот — термин в политическом жаргоне.
  — фильмы.
 Идиотвилл — город.
 Id10t — ошибка пользователя (en: User error)